Gerach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Gerach (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Gerach (bei Idar-Oberstein), Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Gerach (Gemeinde Mölbling), Ortschaft der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Gewässer:
 Gerach, früherer Name des Seebach (Neckar, Neckargerach), rechter Zufluss des Neckars in Neckargerach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Gerach ist der Familienname folgender Personen:
 Timo Gerach (* 1986), deutscher Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Gerbach